Microphor är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Microphor i familjen styltflugor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen smådansflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Styltflugor
Microphor